Анджело Мариани ():
 Мариани, Анджело (1821—1873) — итальянский композитор и дирижёр.
 Мариани, Анджело (наст. имя Анж-Франсуа, 1838—1914) — французский учёный-химик, создатель «вина Мариани», предшественника напитка кока-кола.